

Geografia
 Salcedo – comune della Repubblica Dominicana
 Salcedo – municipalità delle Filippine nella Provincia di Eastern Samar
 Salcedo – municipalità delle Filippine nella Provincia di Ilocos Sur
 Salcedo – comune italiano del Veneto
 Pepillo Salcedo – comune della Repubblica Dominicana, situato nella Provincia di Monte Cristi

Persone
 Augusto Leguía y Salcedo – politico peruviano, due volte Presidente del Perù
 Diego Salcedo – soldato spagnolo, la cui esistenza non è storicamente accertata
 Domingo Salcedo – calciatore paraguaiano
 Eddie Salcedo - calciatore italiano di origini colombiane
 Juan de Salcedo – esploratore e conquistador spagnolo
 Santiago Salcedo – calciatore paraguaiano